Dongqiao bezeichnet:

 Dongqiao (Fuyang) (洞桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Fuyang in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Dongqiao (Haishu) (洞桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Haishu in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Dongqiao (Hui’an) (东桥镇), Großgemeinde im Kreis Hui’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Dongqiao (Jin’an) (东桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jin’an in der chinesischen Provinz Anhui
 Dongqiao (Minqing) (东桥镇), Großgemeinde im Kreis Minqing in der chinesischen Provinz Fujian
 Dongqiao (Xiangdong) (东桥镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xiangdong in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Dongqiao (Xiuyu) (东峤镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xiuyu in der chinesischen Provinz Fujian
 Dongqiao (Zhongxiang) (东桥镇), Großgemeinde der Stadt Zhongxiang in der chinesischen Provinz Hubei